Tra i marmi antichi esistono diverse varietà alle quali è stato attribuito in epoca moderna (dal Rinascimento in poi) la denominazione di "marmo cipollino":

marmo cipollino verde (marmor carystium, da cave presso la città di Karystos nell'isola di Eubea in Grecia);
 "marmo cipollino rosso" o marmo iassense (marmor carium, da cave presso Iasos in Turchia);
marmo cipollino mandolato, in varietà verdi, o rosa-violacee, da cave nei Pirenei in Francia, di diffusione soprattutto regionale in Gallia;
marmo cipollino marino, piuttosto raro e proveniente dalle Alpi Apuane.